Párizsi szerződések, egyezmények, békeszerződések

 18. század
 Párizsi béke (1763): a hétéves háborút lezáró egyik békeszerződés (Anglia, Franciaország, Spanyolország, Portugália között) 
 Párizsi békeszerződés (1783): a 13 amerikai gyarmat és Nagy-Britannia között az amerikai függetlenségi háború lezárására,
 versailles-i béke (1783): Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország és Hollandia között, az amerikai függetlenségi háború lezárására
 Párizsi béke (1796): a Szárd–Piemonti Királyság különbékéje Franciaországgal, Savoya és Nizza átengedése.

 19. század
 Párizsi béke (1802), a Francia Köztársaság és az Oszmán Birodalom közötti háború befejezéséről (június 25.)
 Párizsi béke (1810): Svédország és a napóleoni Franciaország között
 Párizsi béke (1814): I. Napóleon császár első lemondása után.
 Párizsi béke (1815): I. Napóleon császár száznapos uralmának vége.
 Párizsi béke (1856): a krími háborút lezáró békeszerződés.
 Párizsi béke (1898): a spanyol–amerikai háborút lezáró békeszerződés.
 Párizs környéki békeszerződések (1919–20): az első világháború lezárása a központi hatalmakkal.

 20. század
 Párizsi békeszerződések (1947): a második világháború lezárása az európai tengelyhatalmakkal és szövetségeseikkel.
 Párizsi békeszerződés (1973): a vietnámi háború befejezése.
 Párizsi békeszerződés (1991): a kambodzsai polgárháború és a kambodzsai–vietnami háború lezárása, a Vörös Khmer-korszak vége.

Párizsi szerződések
 Párizsi szerződés (1657), katonai szövetségi szerződés XIV. Lajos francia király és Oliver Cromwell, Anglia Lord Protectora között, Spanyolország ellen, az 1635–1659-es francia–spanyol háború alatt. 

 Párizsi szerződés (1802), a Francia Köztársaság és Württemberg szerződése területi viták rendezéséről (május 20.)
 Párizsi szerződés (1802), a Francia Köztársaság és a Habsburg Birodalom megállapodása a Salzburgi Hercegség átcsatolásáról a Német-római Birodalomtól a Habsburgok Birodalomhoz (december 26.)
 Párizsi szerződés (1951), az Európai Szén- és Acélközösség létrehozása
 Párizsi szerződés (1954), nemzetközi egyezmény az NSZK négyhatalmi megszállásának megszüntetéséről és NATO-felvételéről (1955-ben lépett hatályba). Más nevei: Bonn-Párizs egyezmény, londoni-párizsi egyezmény. 

Lásd még
 Párizsi egyezmény (egyértelműsítő lap)